

Персоналии 
 Монтиньи, Жан де () (1637—1671) — французский поэт и религиозный деятель.
 Монтиньи, Фернан де () (1885—1974) — бельгийский фехтовальщик и хоккеист.
  (1805—1868) — французский дипломат.
  (1819—1890) — бельгийский физик и астроном, профессор.

Составная фамилия 
 Монтиньи-Ремори, Каролина () (1843—1913) — французская пианистка.

Топонимы

Франция 
 Монтиньи () — коммуна в департаменте Кальвадос региона Нижняя Нормандия.
 Монтиньи () — коммуна в департаменте Луаре региона Центр. 
 Монтиньи () — коммуна в департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Монтиньи () — коммуна в департаменте Сарта региона Земли Луары.
 Монтиньи () — коммуна в департаменте Шер региона Центр.

 Бийи-Монтиньи () — коммуна в департаменте Па-де-Кале региона О-де-Франс. 
 Меньеле-Монтиньи () — коммуна в департаменте Уаза региона Пикардия.
 Меньеле-Монтиньи (кантон) () — упразднённый кантон в департаменте Уаза региона Пикардия.
 Монтинье () — коммуна в департаменте Шаранта региона Пуату — Шаранта.
 Монтиньи-ан-Аруэз () — коммуна в департаменте Эна региона Пикардия.
 Монтиньи-ан-Гоэль () — коммуна в департаменте Па-де-Кале региона О-де-Франс.
 Монтиньи-ан-Гоэль (кантон) () — упразднённый кантон в департаменте Па-де-Кале региона Нор-Па-де-Кале.
 Монтиньи-ан-Остреван () — коммуна в департаменте Нор региона Нор — Па-де-Кале.
 Монтиньи-Лангрен () — коммуна в департаменте Эна региона Пикардия.
 Монтиньи-л’Алье () — коммуна в департаменте Эна региона Пикардия.
 Монтиньи-ле-Бретоннё () — город и коммуна в департаменте Ивелин региона Иль-де-Франс.
 Монтиньи-ле-Везуль () — коммуна в Департаменте Верхняя Сона региона Франш-Конте.
 Монтиньи-ле-Конде () — коммуна в департаменте Эна региона Пикардия.
 Монтиньи-ле-Кормей () — муниципалитет в департаменте Валь-д'Уаз региона Иль-де-Франс.
 Монтиньи-ле-Мец () — коммуна в департаменте Мозель региона Лотарингия. Центр одноимённого кантона.
 Монтиньи-ле-Мец (кантон) () — кантон в департаменте Мозель региона Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия. 
 Монтиньи-ле-Мон () — коммуна в департаменте Об региона Шампань — Арденны.
 Монтиньи-ле-Фран () — коммуна в департаменте Эна региона Пикардия.
 Монтиньи-ле-Шерльё () — коммуна в департаменте Верхняя Сона региона Франш-Конте.
 Монтиньи-Монфор () — коммуна в департаменте Кот-д’Ор региона Бургундия.
 Монтиньи-Морне-Вильнёв-сюр-Венжан () — коммуна в департаменте Кот-д’Ор региона Бургундия.
 Монтиньи-Сен-Бартелеми () — коммуна в департаменте Кот-д’Ор региона Бургундия.
 Монтиньи-су-Марль () — коммуна в департаменте Эна региона Пикардия.
 Монтиньи-сюр-Армансон () — коммуна в департаменте Кот-д’Ор региона Бургундия.
 Монтиньи-сюр-Ванс () — коммуна в департаменте Арденны региона Шампань — Арденны.
 Монтиньи-сюр-Креси () — коммуна в департаменте Эна региона Пикардия.
 Монтиньи-сюр-Мёз () — коммуна в департаменте Арденны региона Шампань — Арденны. 
 Монтиньи-сюр-Об () — коммуна в департаменте Кот-д’Ор региона Бургундия. Входит в состав одноимённого кантона.
 Монтиньи-сюр-Об (кантон) () — кантон в департаменте Кот-д’Ор региона Бургундия.
 Монтиньи-сюр-Шьер () — коммуна в департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.

Бельгия 
 Монтиньи-ле-Тийёль () — коммуна в Бельгии.

Примечания